

Стерлітамак — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область

Стерлітамак — місто обласного підпорядкування, Башкортостан